Payaso puede referirse a:

 Payaso, personaje estereotípico representado comúnmente con vestimentas extravagantes y generalmente asociado al circo.
 Payaso, película argentina dirigida en 1952 por Lucas Demare.
 Payaso, obra realizada en 1962 por el pintor y escultor español Guillermo Silveira.
 Payaso, película filipina dirigida en 1986 por Celso Ad. Castillo.
 El Payaso, serie de la televisión alemana, de la estación RTL.
 Payaso, nombre coloquial de los personajes representados en la mascarada tradicional costarricense.
 Pez payaso, pez que vive conjuntamente con las anémonas.
  Payaso, álbum de estudio del cantante de rancheras mexicano Javier Solis